Michael Jackson, conhecido como Rei do Pop — cantor estadunidense.
 Michael Jackson (radialista) - Radialista britânico
 Carlos Adriano de Sousa Cruz, conhecido como Adriano Michael Jackson — futebolista brasileiro.
 Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson — ex-futebolista brasileira.
 Michael Jackson (escritor), conhecido como Beer hunter — jornalista britânico especialista em cerveja e uísque.

Desambiguações de antropônimos